Miejscowości w USA:
 Trempealeau – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau
 Trempealeau – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau
Gminy w USA:
 Trempealeau (ang. Trempealeau Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Trempealeau (ang. Trempealeau County) – w stanie Wisconsin